Allen hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Allen: ciudad en la provincia de Río Negro, Argentina;

En Estados Unidos
 Allen (Dakota del Sur)
 Allen (Kansas)
 Allen (Kentucky)
 Allen (Maryland)
 Allen (Míchigan)
 Allen (Nebraska)
 Allen (Nueva York)
 Allen (Oklahoma)
 Allen (Texas)
 Allen (Metro de Los Ángeles), estación de metro.

Naturaleza
 Formación Allen, formación geológica en la patagonia argentina;
 Huracán Allen, de la temporada de 1980.

Personas 
Allen es un apellido de origen escocés:
 Allen Brothers: dúo de blues estadounidense
 John Allen: periodista estadounidense
 John Allen Paulos: matemático estadounidense
 Ray Allen: jugador de baloncesto estadounidense
 Woody Allen: artista estadounidense

Autores de nombres científicos 
 B.M.Allen - Betty Eleanor Gosset Molesworth Allen 1913-
 B.H.Allen - Bruce H. Allen 1952-
 C.K.Allen - Caroline Kathryn Allen 1904-1975 estadounidense
 C.M.Allen - Craig M. Allen 1951-
 D.E.Allen - David Elliston Allen 1932-
 G.Allen - Gary Allen fl. 1999
 G.A.Allen - Geraldine A. Allen 1950-
 G.O.Allen - Guy Oldfield Allen 1883-1963
 J.G.Allen - J.G. Allen fl. 1991
 J.M.Allen - J.M. Allen fl. 1995
 J.W.Allen - J.W. Allen fl. 1993
 J.Allen - James Allen c.1830-1906
 J.A.Allen - John Alphaeus Allen 1863-1916
 J.F.Allen - John Fisk Allen 1807-1876
 M.B.Allen - Mary Belle Allen 1922-1973
 M.F.Allen - Michael F. Allen fl. 1999
 P.H.Allen - Paul Hamilton Allen 1911-1963 b. y explorador estadounidense
 P.S.Allen - Perry S. Allen fl. 1993
 R.M.Allen - Ruth M. Allen fl. 1969
 S.Allen - Suzy Allen fl. 1976
 T.C.Allen - Thomas Cort Allen 1899-
 Allen - Timothy Field Allen 1837-1902: médico homeópata, ficólogo, y botánico estadounidense (en los vegetales)
 Allen - Joel Asaph Allen 1838-1921: zoólogo y ornitólogo estadounidense (en los animales)
 W.B.Allen - William B. Allen fl. 1909

Además 
 Regla de Allen, biología;
 Llave Allen, herramienta;
 Allen (Prison Break), episodio de Prison Break.